Vervoort est un patronyme flamand ou néerlandais qui provient d'une contraction du nom Van der Voort ou Van der Voorde, Van de Voorde.
Voorde est un mot néerlandais qui indique un gué, un endroit où une rivière peut être traversée à pied. Ce mot apparaît dans des noms de lieux flamands, tels que Vilvoorde ou Bosvoorde (Boitsfort).

Vervoort est le patronyme de plusieurs personnes :
 André Vervoort (1865-1943), journaliste français ;
 Ann Vervoort (1977-2010), danseuse et chanteuse belge ;
 Gérard Vervoort (1936), athlète français ;
 Marieke Vervoort (1979-2019), sportive handisport belge ;
 Patrick Vervoort (1965), footballeur belge ;
 Rudi Vervoort (1958), homme politique belge bruxellois, il a été ministre-président de plusieurs gouvernements. Voir  ;
 Thomas Vervoort (1987), joueur de rugby français.

Patronyme flamand